Bojung Scato Lantzius-Beninga ist der Name folgender Personen:

* Bojung Scato Lantzius-Beninga (Förster) (1775–1861), deutscher Förster 
 Bojung Scato Georg Lantzius-Beninga (1815–1871), deutscher Botaniker